Okręty US Navy o nazwie USS  "Chanticleer":
 Pierwszy  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-18.
 Drugi USS "Chanticleer" (AMc-60) miał być trałowcem przybrzeżnym. Wszedł do służby w 1941, ale nigdy nie przerobiony na trałowiec. Wkrótce przebudowany i przemianowany na USS "YF-381".
 Trzeci  był okrętem ratowniczym okrętów podwodnych. Wszedł do służby w 1942, skreślony w 1973.

Chanticleer